DS peut faire référence à :

DS est un mot qui désigne :
 La DS, un modèle de voiture construit et commercialisé entre 1955 et 1975 par Citroën, 
 DS Automobiles, une marque automobile française du Groupe PSA,
 DS, un magazine féminin français,
 La Nintendo DS, une console de jeu vidéo portable de Nintendo sortie en 2004,

Ds est une abréviation qui signifie :
 Déesse
 la Doctrine Secrète, l'œuvre majeure de  Blavatsky
 Délégué syndical,
 Sagem Défense Sécurité (Sagem DS), une société de haute technologie,
 Dolby Stéréo

DS est un sigle qui signifie :
 Dansk Standard, l'organisme de normalisation ou de standardisation danois,
 un devoir surveillé, dans le domaine scolaire,
 Democratici di Sinistra (Démocrates de gauche), un parti politique italien,
 Démocrates suisses un parti politique suisse conservateur, isolationniste et idéologiquement situé à l'extrême droite de l'échiquier politique,
 Dnipropetrovsk Spoutnik une famille de satellites soviétiques.
L'ancien Parti démocrate yougoslave et l'actuel Parti démocrate serbe (Demokratska stranka)
Ds est un symbole, qui signifie :
 Darmstadtium, un élément chimique selon la liste des éléments chimiques,

DS est un code qui symbolise :
 DS, easyJet Switzerland (Code AITA)
 DS, ancien code AITA de l'ex compagnie Air Sénégal'' (remplacé par V7 après)

Abréviation
Code